Erik Lundberg kan syfta på:

Erik Lundberg (nationalekonom) (1907–1987), en av medlemmarna i Stockholmsskolan och chef för Konjunkturinstitutet
Erik Lundberg (matematiker) (1846–1911), lektor vid Södermalms högre allmänna läroverk
Erik Lundberg (arkitekt) (1895–1969), arkitekt, konsthistoriker och professor
Erik Lundberg (författare) (1923–2012)
Erik Lundberg (fotbollsspelare) (född 1994), fotbollsspelare i IFK Mariehamn
Erik B. Lundberg (1912–1988), svensk arkeolog och konsthistoriker